Charles Delporte ist der Name folgender Personen:

* Charles Delporte (Fechter) (1893–1960), belgischer Fechter
 Charles Delporte (Ringer) (1914–1940), französischer Ringer
 Charles Delporte (Künstler) (1928–2012), belgischer Maler und Bildhauer